Британик може да се отнася за:
 Британик (41 – 55) – наследник на римския император Клавдий
 „Британик“ – пиеса на Жан Расин, посветена на Британик
 3 трансаатлантически лайнера
 SS Britannic (1874)
 HMHS Britannic (1914)
 RMS Britannic (1929)
 „Британик“ – филм (2000) за потъналия HMHS Britannic